

Editoria
Belfast Telegraph – quotidiano dell'Irlanda del Nord
The Daily Telegraph – quotidiano del Regno Unito
The Daily Telegraph – quotidiano australiano

Altro
Telegraph – album di Drake Bell